Матчи претендентов 1980—1981 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе Б. Спасский и В. Корчной — финалисты предыдущего матча претендентов, и 6 призёров межзональных турниров 1979 в Риге и Рио-де-Жанейро — А. Адорьян, Т. Петросян, Л. Полугаевский, Л. Портиш, М. Таль, Р. Хюбнер. 

 В ч/ф матчах Полугаевский выиграл у Таля, Корчной — у Петросяна, Хюбнер — у Адорьяна, Портиш — у Спасского (после основного и 2 дополнительных матчей, закончившихся вничью, победителем согласно Положению, признан Портиш, который выиграл 1-ю партию, играя чёрными фигурами); 
 В п/ф матчах Хюбнер — у Портиша и Корчной — у Полугаевского (в дополнительных партиях)
 Финальный матч Корчной — Хюбнер был прерван после 10 партий (2 партии остались неоконченными), ввиду отказа Хюбнера от продолжения матча; в результате право на матч за звание чемпиона мира получил Корчной.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Литература 
 Шахматный бюллетень, 1980 №6, С. 168—170
 Шахматный бюллетень, 1980 №7, С. 201—202
 Шахматный бюллетень, 1980 №8, С. 233—234
 Шахматный бюллетень, 1980 №10, С. 296—299

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1980 год в шахматах
1981 год в шахматах